Die Divizia B 1991/92 war die 52. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Im Anschluss an die Einführung der Divizia Națională wurde sie von der Divizia A abgelöst.

Progresul Bukarest, CSM Reșița und Universitatea Cluj stiegen in die Divizia Națională auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia Națională auf. Die letzten sechs Vereine jeder Gruppe stiegen in die dann drittklassige Divizia B ab, da die Liga für die folgende Spielzeit von 54 auf 36 Vereine und damit zweigleisig reduziert wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1991/92 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1991/92
1991 92